Willmersdorf steht für:
 Willmersdorf (Cottbus), einen Ortsteil der Stadt Cottbus, Brandenburg
 Willmersdorf (Großbreitenbach), einen Ortsteil der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach, Ilm-Kreis, Thüringen
 Willmersdorf (Werneuchen), einen Ortsteil der Stadt Werneuchen, Landkreis Barnim, Brandenburg
 einen Wohnplatz im Ortsteil Willmersdorf-Stöbritz, Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch:
Wilmersdorf